Karlheinz Stockhausen, een Duitse componist
 Stockhausen (Eisenach)
 Stockhausen (Herbstein), een plaats in de Duitse gemeente Herbstein, deelstaat Hessen
 Stockhausen (Leun), een plaats in de Duitse gemeente Leun, deelstaat Hessen